Burnside Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burnside Lake (Idaho)
 Burnside Lake (Kalifornien)
 Burnside Lake (Mississippi)